

Карагандинський сільський округ — адміністративна одиниця, Абайський район, Карагандинська область
 Карагандинський сільський округ — адміністративна одиниця, Бурлінський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Карагандінський сільський округ